"Lago Verde" pode significar:

 Lago Verde, município brasileiro do Maranhão
 Lago Verde (Chile), comuna da Região de Aisén
 Lago Verde (Val-d'Illiez), lago suíço

Ver também
 Lagoa Verde, distrito de Tanguá
 Lagoa Verde (Manaus), bairro de Manaus
 Laguna Verde

Desambiguações de topônimos